Содомово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области. Входит в муниципальное образование Ёлнатское сельское поселение (до 2015 года входила в состав Пелевинского сельского поселения).

Происхождение название 
Слово «Содом» в названии ряда населённых пунктов Грузии закрепилось из-за религиозных противоречий официальной церкви с первыми жителями (зачастую староверами, которых обвиняли в язычестве).

География 
Деревня Содомово расположена на северо-востоке Ивановской области, на левом берегу реки Воля, бассейна Волги.

Население

Примечания 

Населённые пункты Юрьевецкого района